Ch'uxña Quta (aymara ch'uxña grön, quta sjö, också Choiña Kkota, Chojna Kkota, Chojña Khota, Chojña Kota, Chocñaccota, Chocñacota, Chojnacota, Chojñacota, Chojñakhota, Chojñakota) kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Ch'uxña Quta (Charazani), La Paz, 
 Ch'uxña Quta (Curva)
 Ch'uxña Quta (Murillo)

Robotskapade Boliviaförgreningar